Wahlkreis Nordsachsen steht für folgende Wahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Nordsachsen 1
 Wahlkreis Nordsachsen 2
 Wahlkreis Nordsachsen 3